Костёл Святой Анны
 
 Костёл Святой Анны в Вильнюсе.
 Костёл Святой Анны во Львове.
 Костёл Святой Анны в Мосаре.
 Костёл Святой Анны в Кракове.